Báracházi-barlang néven az alábbi üregek lettek írásban említve:

 Báracházi-barlang, a Csákvári-barlang másik neve.
 Báracházi-barlang, a Pákozdvári-barlang másik neve.